Xavier García Gadea (ur. 1984) – waterpolista, medalista olimpijski
 Moisés Xavier García (ur. 1990) – salwadorski piłkarz